Knobel (auch Knöbel) steht für:
 früher für Knöchel von Schlachttieren 
 Spielwürfel

Knobel ist Familienname folgender Personen:
 Albert Knobel (* 1951), Schweizer Radrennfahrer
 August Knobel (1807–1863), deutscher Theologe
 Betty Wehrli-Knobel (1904–1998), Schweizer Journalistin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin
 Carsten Knobel (* 1969), deutscher Manager
 Denis Knobel, Schweizer Diplomat
 Eduard Knobel (1801–1870), deutscher Montanindustrieller
 Edward Ball Knobel (1841–1930), britischer Geschäftsmann und Astronom
 George Knobel (1922–2012), niederländischer Fußballtrainer
 Hanspeter Knobel (* 1963), Schweizer Biathlet
 Heinrich Knobel (1830–1894), deutscher Politiker, MdL Preußen
 Hilarius Knobel (1830–1891), Schweizer Architekt
 Jan Felix Knobel (* 1989), deutscher Leichtathlet

 Rita Knobel-Ulrich (* 1950), deutsche Autorin und Filmemacherin
 Rolf Knobel (* 1963), Schweizer Fernschachspieler

Knobel ist der Name folgender Orte:
 Knobel (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Knöbel
 Knoebel